McCarthy oder MacCarthy steht für:
 McCarthy (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

McCarthy steht außerdem für:
 McCarthy (Alaska), einen Ort in Alaska
 McCarthy Road, eine Straße in Alaska
 McCarthy-Gletscher, Gletscher im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 McCarthy Inlet, Bucht der Berkner-Insel, Antarktis

 McCarthy-Nunatak, Nunatak im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 McCarthy Point, Landspitze der Grant-Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika
 McCarthy Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 McCarthy Valley, Tal im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 McCarthy-Ära
 Rex v Sussex Justices, Ex parte McCarthy